Reagrupament d'Esquerres Republicanes (del seu nom en francès Rassemblement des Gauches Républicaines), coalició electoral històrica de França
 Coalició Roja-i-Verda (del seu nom en noruec Rød-Grønne Regjering), coalició política històrica al govern de Noruega
 Royal Gurkha Rifles, regiment de l'exèrcit britànic
 Retro Gaming RoundUp, podcàsting dedicat als videojocs antics
 Recursos Generals de Resistència, element de la teoria de la salutogènesi proposada per Aaron Antonovsky
 Rgr també és l'abreviatura de la raygrantita, mineral de la classe dels sulfats
 rgr també és el codi ISO 639-3 del resígaro, llengua extinta parlada pels resígaros del Perú